Clessin ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Clessin (1880–1950), österreichischer Politiker
 Stephan Clessin (1833–1911), deutscher Malakozoologe und Paläontologe

Siehe auch:
 Klessin